«Брод Сити» () — американский телевизионный ситком. Премьера состоялась на Comedy Central 22 января в 2014 году. Сериал был создан и сыгран Иланой Глейзер и Эбби Джейкобсон, в качестве двух лучших подруг, которые ориентируются в повседневной жизни в Нью-Йорке.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
 |style="background: #34A988;"|
 | [[Список эпизодов телесериала «Брод-Сити»#Сезон 1 (2014)|1]]
 | 10
 | 22 января 2014 года
 | 26 марта 2014 года
|-
 |style="background: #A7BAD9;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Брод-Сити»#Сезон 2 (2015)|2]]
 | 10
 | 14 января 2015 года
 | 18 марта 2015 год
|-
 |style="background: #F658B9;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Брод-Сити»#Сезон 3 (2016)|3]]
 | 10
 | 17 февраля 2016 года
 | 20 апреля 2016 год
|-
 |style="background: #929992;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Брод-Сити»#Сезон 4 (2017)|4]]
 | 10
 | 13 сентября 2017 года
 | 6 декабря 2017 год
|}

Список серий

Сезон 1 (2014)

Примечания

Ссылки 
  от Comedy Central

Брод-Сити